El Torneig de Bogotà 2012, conegut oficialment com a Copa BBVA Colsanitas 2012, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International tournaments de la WTA. La 20a edició del torneig es va celebrar entre l'11 i el 19 de febrer de 2012 al Club Campestre El Rancho de Bogotà, Colòmbia.

La tennista espanyola Lara Arruabarrena Vecino va aconseguir el primer títol individual de la seva carrera.

Quadre individual femení

Quadre doble femení 

2012
WTA Tour 2012